В предварительном раунде отборочного турнира к чемпионату мира 2019 участвовало шестнадцать слабейших по рейтингу сборных. Команды, разбитые на четыре группы по четыре команды, провели однокруговые турниры. Победители групп и лучшая из команд занявших вторые места квалифицировались в следующую стадию отборочного турнира.

Жеребьёвка предварительного раунда состоялась 19 января 2017 года. Матчи в группах прошли с 6 по 11 апреля 2017 года.

Время начала матчей — CEST, UTC+2.

Результаты

Группа 1

1 тур

2 тур

3 тур

Группа 2

1 тур

2 тур

3 тур

Группа 3

1 тур

2 тур

3 тур

Группа 4

1 тур

2 тур

3 тур

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Лучшая команда из числа занявших вторые места в группах квалифицируется в следующий раунд отборочного турнира.

Бомбардиры 

4 мяча

  Селен Алтункулак

  Мелике Пекель

3 мяча

  Эбру Топджу

  Армиса Куч

2 гола

  Фуртуна Веляй
  София Нати
  Даниэль Софер
  Арава Шахаф
  Юлия Мясникова

  Юлия Николаенко
  Агнеса Реджа
  Анастасия Фёдорова
  Габриэла Де Лемо
  Эйвёр Клакстейн

  Хейди Севдаль
  Сладана Булатович
  Ясна Джокович

1 гол

  Арбиона Байрактари
  Меги Доци
  Елени Какамбуки
  София Конгули
  Елени Марку
  Анастасия Пападопулу
  Данаи-Елени Сидира
  Наталия Хациянниду
  Гульнара Габелия
  Мариам Данелия
  Катя Чкония
  Мариан Авад
  Линой Роджерс
  Карин Сендел

  Ли Фалкон
  Блерта Шала
  Сандра Войтане
  Карлина Миксоне
  Элиза Спрунтуле
  Рената Федотова
  Ольга Шевцова
  Камила Вайчюляйтите
  Аника Кижайте
  Джессика Биркель
  Рейчел Кушьери
  Дориэнн Теума
  Джейд Фласк
  Клаудия Кипер

  Надежда Колесниченко
  Наталия Мунтяну
  Каролина Цабур
  Кристина Череску
  Дидем Карагендж
  Раннва Андреасен
  Лив Арге
  Асла Йоханнесен
  Бирита Нильсен
  Миля Симонсен
  Ядранка Павичевич
  Сигни Аарна

1 автогол

  Мириам Тисон
  Блерина Муса

  Альгиманте Микутайте

  Сара Элиас

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
2017 год в женском футболе